Bluffs — localidade de Illinois
 Council Bluffs — localidade de Iowa
 Belleair Bluffs — localidade da Flórida
 Harbor Bluffs — localidade da Flórida
 Cedar Bluffs — localidade de Nebraska
 Pine Bluffs — localidade de Wyoming

Desambiguações de topônimos